Bagarella, famiglia criminale:

Leoluca Bagarella, killer spietato e capo dei corleonesi dal 1993 al 1995.

Calogero Bagarella, fratello maggiore di Leoluca, è stato componente della banda del mafioso Luciano Liggio ed è morto nella strage di viale Lazio.

Antonietta Bagarella, sorella minore di Calogero e Leoluca e vedova del boss Salvatore Riina, è stata la prima donna bollata come "mafiosa" da un tribunale.